Артур Товмасян: Товмасян, Артур Бабкенович (род. 1962) — государственный и политический деятель непризнанной НКР.
 Товмасян, Артур Эдмарович (род. 1981) — украинский государственный деятель.
 Артур Товмасян (род. 1992) — армянский гимнаст.